Pedregal es una población venezolana capital del Municipio Democracia del estado Falcón, ubicada a 30 km al oeste de Coro.

Fue un pueblo de encomienda cuyo origen se remonta a la época prehispánica, El pueblo San Nicolás de Tolentino de Pedregal fue fundado a raíz de la real cédula del Rey Carlos III en el año 1691, en tierra de indios ajaguas a finales del siglo XVII. Pedregal fue fundado primeramente distante 30 kilómetros del sitio que actualmente ocupa, en Autaquire, a dos kilómetros de Humucaro, donde existía y donde existe un nacimiento de agua. Allí estuvo por muchos años, pero, se desplazaron y buscaron entonces a pueblo viejo, distante a 16 kilómetros del actual pedregal, enclavado a inmediaciones del caserío “soledad”, que hoy se encuentra en el camino que conduce a Urumaco. También les resultó un lugar poco sano y las vidas eran perdidas con Rapidez.

Pedregal fue visitado por el ilustrativo obispo viajero Mariano Martí en agosto de 1773.

ECONOMÍA
La economía del pueblo es muy versátil en producción artesanal, manteniéndose con el tiempo y aun intacta, esta se basa en la producción de ganado caprino, en la artesanía de tejido de hamacas, alpargatas; así como también de la actividad agropecuaria.

ZONA COLONIAL
Como legado de su pasado hispánico, Pedregal posee una definida zona colonial, la cual es el pueblo del Estado Falcón que cuenta con este patrimonio en mejor estado. En las adyacencias de este poblado se encuentran las aguas termales de "La Cuiva" a fronteras con el Municipio Sucre. Sus habitantes aseguran que allí estuvo el Diao Manaure con su pueblo luego de abandonar Todariquiva.

CULTURA 
La cultura del municipio democracia, entendiendo como cultura: “el conjunto de estructuras sociales, religiosas y otras que caracterizan una sociedad o pueblo”, es la resultante del sincretismo, es decir de la fisión de elementos característicos del pueblo indígena Ajaguas, de la tribu de los Jirajaras que habitaban estas tierras, de los colonizadores españoles y del contingente de esclavos provenientes de África que fue traído como mano de obra esclava. Culturalmente, entonces, en cierta forma, La cultura de pedregal sigue los patrones de intercambio, tanto voluntario como forzado del resto de la población humana mundial de la actualidad.

El Pueblo de Pedregal también es reconocido a nivel estatal y nacional por sus Ferias Caprinas, Ovinas, Artesanales, Culturales y Turísticas, las cuales son efectuadas por costumbres la segunda semana del mes de septiembre.

Véase también 
Falcón
Municipio Democracia

Localidades del estado Falcón